Гаврилки — название населённых пунктов:

Россия 
 Гаврилки — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Гаврилки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.

Украина 
 Гаврилки — село в Полтавском районе Полтавской области.

См. также